Parsons kan syfta på:

 Parsons – ett efternamn samt personer med namnet
Parsons School of Design –  en designhögskola i New York
The Alan Parsons Project – en brittisk musikgrupp inom den progressiva rocken

Geografi

Antarktis 

 Parsons (berg),

USA 

 Parsons, Kansas, ort, Labette County, 
 Parsons, Tennessee – ort, Tennessee, Decatur County, 
 Parsons, West Virginia, countyhuvudort, Tucker County,

Se även
 Mount Parsons

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar